Krionéri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kryonéri (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Kryonéri (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 

Robotskapade Greklandförgreningar